Steve Jackson (Stephen Craig Jackson) – teorico insiemista alla University of North Texas
 Steve Jackson (Stephen Franklin Jackson)  (1942) – ex giocatore statunitense di football americano
 Steve Jackson (1951) – autore inglese di giochi, cofondatore con Ian Livingstone della Games Workshop, nonché autore della serie Sortilegio
 Steve Jackson (1953) – autore statunitense di giochi, fondatore della Steve Jackson Games e autore di GURPS
 Steve Jackson (1965) – giocatore australiano di rugby
 Steve Jackson (1969) – scrittore scozzese di thriller e creatore del personaggio Paul Aston, spia del MI6
 Steve Jackson (1969) – allenatore ed ex giocatore statunitense di football americano
 Stevie Jackson (1969) – musicista scozzese, membro del gruppo musicale Belle & Sebastian